Lope de Aguirre — conquistador e explorador espanhol célebre por percorrer o rio Amazonas em busca do mítico El Dorado
 Atanasio Cruz Aguirre — político do Uruguai
 Guerra do Uruguai (ou Guerra contra Aguirre) — conflito sul-americano no século XIX
 Aguirre (departamento) — departamento da província de Santiago del Estero, Argentina
 Aguirre, der Zorn Gottes — filme do cineasta alemão Werner Herzog
 Aguirre Newman Cosmopolita — empresa imobiliária
 Diego Aguirre — treinador e ex-futebolista uruguaio
 Ruben Aguirre — ator do seriado El Chavo Del Ocho.

Desambiguações de sobrenomes
Desambiguações de topônimos